Groza se poate referi la:
 Râul Groza
 Nume de familie
 Adam Groza (1859-1932), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ana Maria Groza (n. 1976), atletă română
 Ioan Emil Kett-Groza (n. 1941), pictor și grafician român
 Liviu Groza (1932-2017), istoric român
 Loredana Groza (n. 1970), cântăreață română
 Lou Groza (1924-2000), jucător de fotbal american
 Mihai Groza
 Mihai Groza (n. 1958), politician român
 Mihai-Octavian Groza (n. 1991), istoric român
 Moise Groza (1844-1919), general român
 Nicolae Groza (n. 1938), politician român
 Octavian Groza (1923-2000), politician român
 Petru Groza (1884-1958), politician român
 Guvernul Petru Groza (1)
 Guvernul Petru Groza (2)
 Guvernul Petru Groza (3)
 Guvernul Petru Groza (4)
 Subsecretari de stat în Guvernul Petru Groza (1)
 Subsecretari de stat în Guvernul Petru Groza (2)
 Subsecretari de stat în Guvernul Petru Groza (3)
 Simeon Groza (1822-1885), pașoptist
 Spiridon Groza (1936-2013), politician român
 Teodor Groza (n. 1940), politician român

Vezi și 
 
 
 Grozescu
 Grozești (dezambiguizare)
 Grozăvești (dezambiguizare)
 Groznîi, capitala ceceniei, Rusia
 Grozasca
 Groznița
 Grozdovo
 Grozden
 Leontin Grozavu

Nume de familie românești
Toponime românești